|-
| (42901) 1999 RN196||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42902) 1999 RM197||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42903) 1999 RL200||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42904) 1999 RV202||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42905) 1999 RC203||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42906) 1999 RK212||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42907) 1999 RN212||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42908) 1999 RL214||||5 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42909) 1999 RH218||||4 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42910) 1999 RB221||||5 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42911) 1999 RJ221||||5 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42912) 1999 RQ221||||5 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (42913) 1999 RW223||||7 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (42914) 1999 RA232||||9 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42915) 1999 RD232||||9 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42916) 1999 RH238||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (42917) 1999 SU1||||21 вересня 1999||Калгарі||Гаррі Біллінгс
|-
| (42918) 1999 SK4||||29 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (42919) 1999 SS4||||29 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (42920) 1999 SA8||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42921) 1999 SH8||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42922) 1999 SP8||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42923) 1999 SR18||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 42924 Бетлем (Betlem)||||2 жовтня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Обсерваторія Ондржейов
|-
| (42925) 1999 TC6||||6 жовтня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґрем Белл,Ґері Гаґ
|-
| (42926) 1999 TJ7||||6 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (42927) 1999 TP7||||7 жовтня 1999||Обсерваторія Павелла||Обсерваторія Павелла
|-
| (42928) 1999 TX7||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 42929 Франчіні (Francini)||||8 жовтня 1999||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Джузеппе Форті
|-
| (42930) 1999 TM11||||6 жовтня 1999||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Роберт МакНот
|-
| (42931) 1999 TG17||||15 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (42932) 1999 TF19||||12 жовтня 1999||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (42933) 1999 TR19||||15 жовтня 1999||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Роберт МакНот
|-
| (42934) 1999 TL25||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42935) 1999 TS26||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42936) 1999 TL27||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42937) 1999 TU28||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42938) 1999 TY30||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42939) 1999 TJ31||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42940) 1999 TP38||||1 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (42941) 1999 TX74||||10 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42942) 1999 TK77||||10 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42943) 1999 TH92||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42944) 1999 TQ93||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42945) 1999 TW94||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42946) 1999 TU95||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42947) 1999 TB98||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42948) 1999 TR98||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42949) 1999 TV100||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42950) 1999 TF101||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42951) 1999 TU101||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42952) 1999 TV102||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42953) 1999 TK109||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42954) 1999 TK118||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42955) 1999 TK121||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42956) 1999 TH122||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42957) 1999 TK122||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42958) 1999 TB127||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42959) 1999 TC136||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42960) 1999 TJ139||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42961) 1999 TD140||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42962) 1999 TQ140||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42963) 1999 TH144||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42964) 1999 TD147||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42965) 1999 TH151||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42966) 1999 TR151||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42967) 1999 TR164||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42968) 1999 TT165||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42969) 1999 TD173||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42970) 1999 TD174||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42971) 1999 TW180||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42972) 1999 TA181||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42973) 1999 TU184||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42974) 1999 TX186||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42975) 1999 TW196||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42976) 1999 TL211||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42977) 1999 TH216||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42978) 1999 TL219||||1 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (42979) 1999 TR220||||1 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (42980) 1999 TM224||||1 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 42981 Дженіскенз (Jenniskens)||||2 жовтня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Обсерваторія Ондржейов
|-
| (42982) 1999 TC227||||5 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42983) 1999 TJ228||||2 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42984) 1999 TU228||||2 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (42985) 1999 TR230||||4 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42986) 1999 TP231||||5 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (42987) 1999 TB242||||4 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (42988) 1999 TK242||||4 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (42989) 1999 TO245||||7 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (42990) 1999 TM251||||9 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42991) 1999 TY251||||8 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42992) 1999 TH260||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42993) 1999 TP270||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42994) 1999 TY273||||5 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42995) 1999 TR284||||9 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42996) 1999 TB291||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42997) 1999 UM1||||18 жовтня 1999||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| 42998 Malinafrank||||17 жовтня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Петер Кушнірак
|-
| (42999) 1999 UQ2||||18 жовтня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (43000) 1999 UL8||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|}

42900